Forever () може значити:

Музика

Альбоми 

 Forever (альбом Боббі Брауна)
 Forever (альбом Dune)
 Forever (альбом GusGus)
 Forever (альбом Kool and the Gang)
 Forever (альбом Spice Girls)
 Forever (альбом Mad Heads XL)

Пісні 

 Forever (пісня Alekseeva) - пісня українського співака Alekseev на пісенному конкурсі Євробачення-2018.
 Forever (пісня The Beach Boys)
 Forever (пісня Кріса Брауна)
 Forever (пісня Drake)
 Forever (пісня Kid Rock)
 Forever (пісня Kiss)
 Forever (пісня Мераї Кері)
 Forever (пісня Papa Roach)
 Forever (пісня Roy Wood)
 Forever (пісня Сандри)

Інше